Saag kan som auktorsförkortning betyda:

 Andres Saag
 Lauri Saag

Robotskapade auktorsförkortningar